Дубе́нко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Дубенко, Александр Васильевич (1921—1946) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Дубенко, Василий Фёдорович (1917—1979) — комбайнёр, Герой Социалистического Труда.
 Дубенко, Евгений Григорьевич (род. 1929) — советский учёный-невропатолог, заведующий кафедрой нервных болезней ХГМУ.
 Дубенко, Николай Кириллович (1928—1983) — Герой Социалистического Труда.